Il singolare femminile del torneo di tennis South African Open 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Brigitte Cuypers che ha battuto in finale Laura Dupont 6-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Lesley Hunt (primo turno)
 Cynthia Doerner (primo turno)
 Linky Boshoff (primo turno)
 Greer Stevens (secondo turno)

 Brigitte Cuypers (Campionessa)
 Annette Duplooy (semifinali)
 Marcie Louie (primo turno)
 Marise Kruger (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1976